ein Klingenbrunnen – abgeleitet mit dem Bestimmungswort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Quellen und ein Wasserlauf in Baden-Württemberg

 Klingenbrunnen (Büchig), Quelle mit kurzem Abfluss von links zum Neibsheimer Dorfbach vor Büchig, Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe
 Klingenbrunnen (Hohenhardtsweiler), Quelle in der Klinge des Eisbachs bei Hohenhardtsweiler, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall
 Klingenbrunnen (Neckarweihingen), Quelle mit kurzem Abfluss von rechts zum Neckar vor Neckarweihingen, Stadt Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg
 Klingenbrunnen (Weikersholz), offizielle Quelle der Tauber bei Weikersholz, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall

 Klingenbrunnen (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zum Schwarzbach, zur Elsenz) in Untergimpern, Stadt Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis

Siehe auch:
 Klingenbrunn